Kertomesis är ett släkte av fjärilar. Kertomesis ingår i familjen Symmocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Kertomesis